Valkyrie kan syfta på:

 North American XB-70 Valkyrie – ett bombflygplan
 Valkyrie profile – ett rollspel
 Valkyrie Lake – en sjö i Kanada
 Mount Valkyrie – ett berg i Antarktis
 Ride of the Valkyrie  – en film från 1967
 Honda Valkyrie – en motorcykel från 1997
 Valkyrie pipe – en vulkan i Alberta, Kanada, se Lista över vulkaner i Kanada
 The Valkyrie – avsnitt 10, säsong 5 av TV-serien Highlander, se Lista över avsnitt av Highlander
 The Flight of the Valkyrie –  avsnitt 5, säsong 1 av TV-serien Hogans hjältar

Se även
 Valkyria (olika betydelser)